John Devine est un nom de personne :
 John Devine, né le , est un cycliste professionnel américain.
 John Devine est un joueur de football professionnel irlandais.